Toste kan syfta på flera saker:
Toste – dialektala namn på ett litet träd, se Brakved 
Skoglar-Toste eller Sköguls-Toste – en svensk storman under 900-talet